Апама () — согдійське жіноче ім'я. Відомі носії:
 Апама I — дружина селевкідского басилевса Селевка I Нікатора
 Апама II — цариця Кирени